Abomey-Calavi (gemeente)
 Abomey-Calavi (stad)